Kristián Brunšvicko-Lüneburský (9. listopadu 1566 – 8. listopadu 1633) byl lüneburským knížetem, brunšvicko-lüneburským vévodou a administrátorem knížectví-biskupství Minden.

Život 
Kristián se narodil 9. listopadu 1566 jako druhý syn vévody Viléma Brunšvicko-Lüneburského a jeho manželky Doroty Dánské. V roce 1597 byl zvolen coadjutorem knížete-biskupa v Mindenu a v roce 1599 se sám stal knížetem-biskupem. Po smrti svého staršího bratra Arnošta II. v roce 1611 převzal vládu nad lüneburským knížectvím a v roce 1617 získal grubenhagenské knížectví, které s lüneburským sloučil.

Když vypukla třicetiletá válka, přidal se s Fridrichem Holštýnským na stranu císaře, stal se plukovníkem dolnosaského vojska a s velkou dovedností se snažil udržet válku co nejdále od biskupského území; navzdory tomu v roce 1623 císařské síly generála Tillyho zemi obsadily. Když se pak dolnosaští šlechtici připravovali bránit, rezignoval Kristián na svůj plukovníka. Až v roce 1629, kdy byl přijat restituční edikt, se připojil k protestantské víře.

Vévoda Kristián zemřel 8. listopadu 1633 ve věku 66 let.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 9. listopadu
Narození v roce 1566
Úmrtí 8. listopadu
Úmrtí v roce 1633
Welfové
Muži